Красноградський районний краєзнавчий музей імені П. Д. Мартиновича — районний краєзнавчий музей у місті Краснограді Харківської області; зібрання матеріалів з природи, історії та культури Красноградщини.

Красноградський районний краєзнавчий музей імені П. Д. Мартиновича є одним із найстаріших музейних закладів на Харківщині.

Загальні та історичні дані 

Красноградський районний краєзнавчий музей імені П. Д. Мартиновича міститься в історичній будівлі в центрі Краснограда за адресою:
 вул. Соборна, буд. 55, м. Красноград (Харківська область, Україна).
Часи роботи: з 08:00 до 17:00.

Ініціатором заснування музею в Краснограді був український вчений П. Д. Мартинович. Заклад було відкрито в 1922 році. Вже наприкінці 1920-х років у музеї було близько 7 тисяч експонатів, а книгозбірня налічувала 5 тисяч томів. 

У наш час Красноградський районний краєзнавчий музей носить ім'я свого засновника — П. Д. Мартиновича, і є значним осередком культури й науки міста та району.

Фонди та експозиція 

У фондах Красноградського районного краєзнавчого музею імені П. Д. Мартиновича зберігається 24 тисячі експонатів, що знайомлять не лише з історією та сьогоденням району, а й багатствами його надр.

Серед цікавих тем експозицій і окремих експонатів музею:
 історія будівництва Української укріплінії;
 історія геологорозвідувань на Красноградщині — макет бурової вишки, документи і світлини буровиків, зразки гірських порід;
 історія газової промисловості України.

Виноски

Посилання

Джерело 

 Красноградський районний краєзнавчий музей імені П. Д. Мартиновича // Парамонов А. Харьков. Харьковская область. Дорогами Слободской Украины. Путеводитель., Х., 2008, стор. 221 

Красноград
Краєзнавчі музеї Харківської області
Музеї, засновані 1922